La stagione 2015 del Campionato mondiale Turismo (World Touring Car Championship) è la dodicesima edizione del campionato gestito dalla Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA), l'undicesima dal suo ritorno nel 2005. Inizierà l'8 marzo in Argentina, all'Autodromo di Termas de Río Hondo, e terminerà il 22 novembre in Qatar, al Circuito di Losail. Il campionato, riservato a vetture con motore 1600 cm³ turbo comprende due titoli, uno per i piloti e uno per i costruttori.

L'argentino José María López ha vinto il suo secondo titolo piloti consecutivo, così come la sua casa automobilistica, la Citroën ha vinto il suo costruttori consecutivo. Norbert Michelisz ha vinto il trofeo Yokohama, riservato ai piloti privati, mentre la ROAL Motorsport ha vinto il trofeo Yokohama riservato alle scuderie private.

Piloti e team

Calendario 
Il calendario della stagione 2015 è stato pubblicato il 3 dicembre 2014. Sono state rimosse le gare al Salzburgring, a Spa-Francorchamps, a Pechino e a Macao. Le gare in Germania e Portogallo sono ritornate in calendario. La corsa in Germania si disputerà al Nürburgring Nordschleife mentre quella portoghese si disputerà al nuovo citucito di Vila Real Street Circuit. Sono state aggiunte due nuove gare: in Thailandia, al Circuito Internazionale di Buriram, e in Qatar, al Circuito di Losail.

 † - da confermare

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Sistema di punteggio

Classifica piloti

Classifica costruttori

Trofeo Yokohama per piloti

Trofeo Yokohama per scuderie

Note

Collegamenti esterni 

2015
Serie e competizioni motoristiche nel 2015